Spaanse naam voor Libanon
Líbano (Buenos Aires), een plaats in de Argentijnse provincie Buenos Aires
Líbano (Tolima), een gemeente in het Colombiaanse departement Tolima